Constantin Brun kan syfta på:

* Constantin Brun (1746–1836), dansk köpman
 Constantin Brun (1818–1903), dansk politiker
 Constantin Brun (1860–1945), dansk diplomat